Andros steht für:

 Andros (Mythologie), Sohn des Anios, Enkel des Apollon und der Kreusa, Eponymos der Insel Andros
 Andros (Unternehmen), französisches Unternehmen der Lebensmittelindustrie
 Trophée Andros, eine jährliche Meisterschaftsserie von Automobil-Eisrennen
 Androstendion, ein männliches Sexualhormon (Androgen) und Dopingmittel in der Kurzform

Orte:
 Andros (Griechenland), eine griechische Insel und Gemeinde im Ägäischen Meer
 Andros (Stadt), eine griechische Stadt
 Andros (Bahamas), Andros Island, die größte Inselgruppe der Bahamas in der Karibik

Personen:
 Edmund Andros (1637–1714), britischer Kolonialgouverneur in Nordamerika
 Phil Andros (1909–1993), eigentlich Samuel M. Steward, US-amerikanischer Schriftsteller und Tätowierer

Siehe auch:

 Andrologie
 Androsch
 Andrus